Sauger steht für:

 Flaschensauger, Babyartikel zur Nahrungsaufnahme durch Saugen
 Leecher, ugs. eine Person, die meistens illegale Downloads tätigt
 Poolsauger oder Bodensauger, zum Reinigen der Schwimmbeckenwandungen
 Saugeinrichtung in Häfen, mit deren Hilfe Getreide aus Schiffen in Speicher transportiert wurden
 Sauger (Ernährungstyp)
 Sauger (Fluidik), Übergangsnippel, ein pneumatisches oder installationstechnisches Bauteil
 Saugflasche Chemielaborgerät als Gefäß zur Vakuumfiltration oder als Rückflussicherung im Gasstrom vor einem Blubberer, einer Gaswaschflasche
 Saugkarpfen (Sauger oder Saugdöbel), eine Familie der Karpfenartigen (Cypriniformes)
 Saugmotor, ein Verbrennungsmotor, bei dem die Luft nicht zusätzlich durch einen Kompressor oder einen Turbolader (Motoraufladung, Ladermotor) vorverdichtet wird
 Saugnapf (Kurzbezeichnung). Befestigungsmittel in Luft oder unter Wasser (Aquarium)
 Saugnapf (Zoologie), ein spezielles Befestigungsorgan eines Tieres.
 Schnuller, Babyartikel zur lustvollen, trainierenden Beruhigung durch Saugen
 Seekasten (auch Sauger genannt) eines Motorschiffs ist die Stelle, an der während des Schiffsbetriebs der umgebenden See Primärkühlwasser zum Zwecke der Kühlung von Hauptmaschine(n), Hilfsmaschine(n) und größeren abwärmeerzeugenden Anlagen entnommen wird
 Staubsauger, ein lufteinsaugendes Reinigungsgerät, das mit einem Gebläse ausgerüstet ist, um einen Unterdruck zu erzeugen
 Vakuumheber für Druckpapier-Blatt, Steinplatte, Glasscheibe (Glassauger)